Flöte steht für
Flöte, eine Klasse von Musikinstrumenten
Champagnerflöte, eine Trinkglas-Form
Rheingauer Flöte, spezielle Form der Weinflasche
Zeche Flöte, Bergwerk in Essen-Bredeney
Flöte (Bootstyp), spezielle Bootsform im Sietland für den Verkehr in Marschgräben.
 Die Flöte (Untertitel: Monatsschrift für neue Dichtung), literarische Zeitschrift, erschien 1918 bis 1921

Siehe auch:
 Flöthe, Flöthe (Fluss)